Gadow steht für:
 Gadow (Lanz), ein bewohnter Gemeindeteil der Gemeinde Lanz im Landkreis Prignitz in Brandenburg
 den Namen der uradeligen Familie von Gadow (Adelsgeschlecht) aus dem Ruppiner Land
 den Namen eines ehemaligen Rittergutes in der Gemeinde Lanz, siehe Schloss Gadow
 den Namen eines Ortsteils der Stadt Wittstock, siehe Gadow (Wittstock/Dosse)
 Naturschutzgebiet Gadow, im Landkreis Prignitz

Personen:
 August von Gadow (1802–1860), preußischer Rittergutsbesitzer und Politiker, MdA, MdH
 Hans Friedrich Gadow (1855–1928), deutscher Zoologe
 Hans-Joachim Gadow (1898–1978) deutscher Konteradmiral
 Johann Heinrich Gadow (1815–1895), deutscher Pastor und Forschungsreisender
 Karl Gadow (1913–1992), deutscher Politiker (SPD/SED) und Diplomat
 Mogens von Gadow (* 1930), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Reinhold Gadow, (1882–1946) deutscher Admiral, Marineschriftsteller
 Wilhelm Gadow (1875–1945), deutscher Reichsgerichtsrat